Arden-Arcade – település Kalifornia államban
 Arcade – település Georgia államban
 Arcade – falu New York államban
 Arcade – város New York államban
 Arcade – település Texas államban
 Olaszország
 Arcade – település Olaszországban
egyéb
 Arcade – Duncan Laurence holland énekes dala, a 2019-es Eurovíziós Dalfesztivál győztese